Calyceraväxter (Calyceraceae) är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Calyceraväxter ingår i ordningen asterordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Calyceraceae 57 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Asterordningen